Нижче наведено список населених пунктів повіту Мехедінць, Румунія.

Мехедінць